L'État américain de l'Indiana est divisé en .

Statut et fonctionnement 
Les municipalités de l'Indiana ont le statut de  ou de . Les  sont elles-mêmes divisées en trois classes, selon leur population :
  : au-delà de  ;
  : de  ;
  : en deçà de .

Toute  de plus de  peut se transformer en  après une pétition de ses électeurs et un référendum. Une  peut également devenir une  si deux tiers de ses contribuables soutiennent ce changement par une pétition devant un tribunal.

Au niveau de leur organisation, les  de  et  élisent un maire (pouvoir exécutif) et conseil municipal (pouvoir législatif). Au contraire, les  n'élisent qu'un conseil municipal qui désigne en son sein un président du conseil. Le président du conseil dispose de certains pouvoirs exécutifs mais conserve ses fonctions législatives au sein du conseil.

En 1970, l'Assemblée générale de l'Indiana crée une forme spéciale de gouvernement pour la  d'Indianapolis et le comté de Marion, qui fonctionnent depuis sous un « gouvernement unifié » («  »).

Liste

Notes et références 

Indiana
Municipalites